The Contender est une série télé-réalité américaine diffusée en 2008.
 The Contender est un film de Sam Newfield sorti en 1944.
 The Contender est un film de Rod Lurie sorti en 2000, sous le titre français de Manipulations.
 Contender, étalon Holsteiner né en 1984

Homonymie de titre